Влади́мир Оре́хов:
 Орехов, Владимир Александрович (1921—1997) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Орехов, Владимир Васильевич (1930—2007) — доктор юридических наук, профессор.
 Орехов, Владимир Викторович (1948—1969) — младший сержант, Герой Советского Союза.